{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#F9D251"
!colspan="12"|Australian Open 2023
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
|colspan="2" | Arina Sabalenka
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
|colspan="2" | Elena Rîbakina
|-
|style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
|colspan="2" |4–6, 6–3, 6–4
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu:
|Masculin      Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Mixt:
|Mixt
|
|- style="background:#e3e3e3; text-align:center;"
|colspan="11" | Calificări|- style="text-align: center;"
|Masculin 
|Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|}Australian Open 2023 – Simplu feminin are loc în a doua jumătate a lunii ianuarie 2023. O sută douăzeci și opt de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului australian de Grand Slam disputat la Melbourne Park. Șaisprezece dintre ele s-au calificat pe tabloul principal jucând trei runde. Campioana en-titre a titlului a fost australianca Ashleigh Barty, dar s-a retras din tenisul profesionist în martie 2022. Victoria Azarenka și Sofia Kenin sunt singurele foste campioane la Australian Open care concurează în turneu; ele s-au întâlnit în prima rundă, câștigată de Azarenka în seturi consecutive.

România este reprezentată de 5 jucătoare: Patricia Maria Țig, Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, Sorana Cîrstea și favorita nr. 27 Irina-Camelia Begu, însă doar Begu a avansat în runda a doua, unde a fost învinsă de Laura Siegemund.

Derularea turneului
Jucătoare absente
Campioana din 2019 și 2021, japoneza Naomi Osaka, s-a retras fără a oferi un motiv. În săptămâna înaintea startului ea a anunțat că este însărcinată și are planuri de revenire în circuit în 2024. Numărul 12 mondial, Simona Halep, care a fost suspendată temporar de Agenția Internațională de Integritate a Tenisului în octombrie 2022, după un test antidoping pozitiv la US Open 2022, nu participă la turneu. 

Înaintea meciului din prima rundă, Paula Badosa, numărul 11 mondial, s-a retras din turneu. Ea a anunțat că are o ruptură de 3,5 centimetri la mușchiul piciorului drept, accidentare din timpul meciului din sferturile de la Adelaide. O accidentare netratată la genunchi a exclus, de asemenea, numărul unu australian și numărul 35 mondial Ajla Tomljanović, care s-a retras de la United Cup în ianuarie din cauza durerilor articulare.

Runda unu

Chinezoaica Zheng Qinwen a avut nevoie doar de 56 de minute pentru a o elimina pe Dalma Galfi, cel mai rapid meci ai primei zile. Camila Osorio a reușit să câștige meciul din prima rundă, fiind prima dată după 15 ani de când o jucătoare columbiană a câștigat ultima dată un meci pe tabloul principal de la Australian Open, de când Catalina Castaño a învins-o pe Lucie Safarova în prima rundă din 2008. Cea mai tânără concurentă de pe tabloul principal, cehoaica Brenda Fruhvirtova în vârstă de 15 ani, a condus-o pe Aliaksandra Sasnovici cu 3-0 în primul set, dar a pierdut cu 7-5, 6-2.

Marta Kostiuk a reușit să lovească 8 ași în timpul victoriei cu Amanda Anisimova, cel mai mare număr din prima zi la feminin. Cel mai lung meci din prima zi a durat 3:03 ore, terminându-se cu victoria finalistei din 2022 Danielle Collins asupra Anna Kalinskaia. A fost al treilea meci ca lungime din sezon de până acum (la nivel de tablou principal WTA) și al cincilea care a durat cel puțin trei ore. Australianca Storm Hunter a fost eliminată în prima rundă, fiind a 7-a ieșire din prima rundă de Grand Slam din șapte apariții. Nici o altă jucătoare activă nu are șapte meciuri pe un tablou principal de Grand Slam fără victorie.

În a doua zi s-au înregistrat întârzieri atât din cauza căldurii extreme, cât și a ploilor torențiale; 8 meciuri din runda unu au fost anulate și 4 meciuri au început dar nu s-au terminat din cauza ploii târzii de seară. Favorita nr. 19 Ekaterina Alexandrova a învins-o pe Ysaline Bonaventure în 52 de minute, cel mai rapid meci din prima rundă. Sorana Cîrstea a fost învinsă pentru a treia oară consecutiv de Iulia Putințeva, kazaha fiind neînvinsă din sferturile de finală de la Nürnberg din 2017 și conduce la general cu 4–2. 

În ziua a doua au fost 2 meciuri care au durat 2:31 ore fiecare și au prezentat scoruri aproape identice: Kimberly Birrell a învins-o pe Kaia Kanepi cu 3–6, 7–6(4), 6–1 și Elise Mertens a marcat prima e victorie în fața ibericei Garbiñe Muguruza cu 3–6, 7–6(3), 6–1. La vârsta de 31 de ani, Nuria Parrizas Diaz a înregistrat prima victorie în fața unei jucătoare din top 20 din carieră, învingând-o pe brazilianca Beatriz Haddad Maia. Cea mai bună victorie anterioară a ei a fost în fața numărul 27 Sorana Cîrstea în prima rundă de la Madrid 2022.

Runda doi
Coco Gauff a înregistrat cea de-a 100-a victorie în carieră, învingând-o pe Emma Răducanu în două seturi. Americanca de 18 ani este cea mai tânără jucătoare care a strâns 100 de victorii de la Caroline Wozniacki în 2009. Tot în runda a doua, Victoria Azarenka a înregistrat cea de-a 150-a victorie în carieră, după ce a eliminat-o pe Nadia Podoroska în 57 de minute. Jucătoarea spaniolă venită din calificări, Cristina Bucșa, care tocmai și-a făcut debutul în top-100, a salvat un punct de meci înainte de a o învinge pe Bianca Andreescu, locul 43 mondial.

Caroline Garcia a ajuns în runda a treia la Australian Open pentru prima dată în patru ani. Ea a învins-o în seturi consecutive pe finalista de la US Open 2021, Leylah Fernandez. Irina Begu a jucat cel mai lung meci de la Australian Open de până acum, trei ore și 12 minute, pe care l-a pierdut în fața germancei Laura Siegemund, în ciuda faptului că a câștigat primul set. Astfel, România rămâne fără reprezentante la simplu feminin.

Jucătoarea cehă Markéta Vondroušová de 23 de ani, clasată pe locul 86 mondial a reușit s-o învingă pe Ons Jabeur, locul 2 mondial, în trei seturi. Rezultatul a fost a patra victorie a lui Vondroušová în fața unei adversare situată pe locul 2 mondial, după victoriile ei asupra Simonei Halep la Indian Wells și Roma 2019 și asupra Naomi Osaka la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021.

Șase jucătoare și-au rezervat locul pentru runda a treia a unui Grand Slam pentru prima dată: două ucrainene Anhelina Kalinina și Kateryna Baindl, precum și Bucșa din Spania, Zhu Lin din China Linda Fruhvirtová din Cehia și Katie Volynets din Statele Unite. Toate șase au învins adversare de rang superior pentru a ajunge aici. Volynets, în vârstă de 21 de ani, venită din calificări, clasată pe locul 113, a învins nr. 9 mondial Veronika Kudermetova.

Runda trei
Zhu Lin a învins-o pe Maria Sakkari, numărul 6 mondial, aceasta fiind prima victorie în fața unei jucătoare din top 10 din carieră pentru numărul 87 mondial. Zhu Lin a devenit a șasea jucătoare chineză care ajunge în a doua săptămână la Australian Open în era deschisă, după Li Na, Zheng Jie, Peng Shuai, Zhang Shuai și Wang Qiang. Două jucătoare au ajuns pentru prima dată în a doua săptămână a unui major pe teren dur. Jelena Ostapenko și Elena Rîbakina au ajuns anterior cel puțin în sferturile de finală atât de la Roland Garros, cât și de la Wimbledon, dar nu au mai ajuns în runda a patra la Australian sau US Open până acum.

Linda Fruhvirtová a avansat în optimi de finală învingând-o pe compatrioata sa, finalistă la French Open 2019, Markéta Vondroušová, în trei seturi în runda a treia într-o partidă de două ore și 17 minute. La 17 ani, este cea mai tânără jucătoare care a ajuns în runda a patra la Australian Open de la Coco Gauff în 2020.

Bencic, medaliată cu aur olimpic, a avut nevoie de 1 oră și 40 de minute pentru a o învinge pe numărul 70 mondial Giorgi și a ajunge în optimile de finală de la Melbourne. Apariția ei anterioară la Australian Open în a doua săptămână a avut loc în 2016.

Trei jucătoare au avansat în optimile de finală ale unui Grand Slam pentru prima dată: poloneza Magda Linette, chinezoaica Zhu Lin și ceha Linda Fruhvirtová.

A doua săptămână
În runda a patra au avansat 5 foste campioane de Grand Slam din cele 12 care au început pe tabloul principal: Victoria Azarenka, singura care a mai câștigat Australian Open (2012, 2013), Iga Swiatek (Roland Garros 2020, Roland Garros 2022, US Open 2022), Elena Rîbakina (Wimbledon 2022), Barbora Krejcikova (Roland Garros 2021) și Jelena Ostapenko (Roland Garros 2017). Două adolescente au rămas în joc din cele șapte care au început: Fruhvirtova, 17 ani, și Gauff, 18. Fruhvirtova este a cincea jucătoare din 2010 care ajunge în a doua săptămână a unui Grand Slam înainte să împlinească 18 ani. Ea se alătură astfel grupului format din Belinda Bencic, Amanda Anisimova, Iga Swiatek și Coco Gauff. Patru jucătoare care nu au fost capi de serie și au rămas în joc: nr. 45 mondial Magda Linette, nr. 64 Donna Vekić, nr.82 Linda Fruhvirtová și nr. 87 Zhu Lin.

În confruntarea din runda a patra dintre două campioane de Grand Slam de anul trecut, numărul 25 mondial Elena Rîbakina a învins numărul 1 mondial Iga Swiatek într-o oră și jumătate. Rîbakina avansează la primele ei sferturi de finală australiene. Numărul 17 mondial, Jeļena Ostapenko, Jessica Pegula ajuns în sferturile de finală la Australian Open pentru prima dată în carieră, după o victorie în fața numărului 7 mondial, Coco Gauff, în 93 de minute, pe Margaret Court Arena. Aceasta este prima victorie a lui Ostapenko în fața unei jucătoare din Top 10 la un Grand Slam în trei ani și prima ei apariție în sferturile de finală de Grand Slam din 2018.

Numărul 3 mondial Jessica Pegula – cel mai bine clasat jucător rămas în teren – a învins campioana de la Roland Garros 2021, Krejcikova, după 1 oră și 41 de minute de joc pe John Cain Arena. Pegula ajunge în sferturile de finală la Melbourne pentru al treilea an consecutiv. În cea de-a 30-a apariție pe tabloul principal de Grand Slam, poloneza Magda Linette a ajuns în primul ei sfert de finală după ce a învins-o pe Caroline Garcia în seturi consecutive.

Favorita nr. 22 Elena Rîbakina a învins-o pe Jelena Ostapenko într-un meci de o oră și 19 minute de pe Rod Laver Arena, devenind prima jucătoare care reprezintă Kazahstanul care a ajuns în semifinale la Melbourne Park.

 Capi de serie 

Calificări

Tabloul principal

 Finala 

 Jumătatea superioară 
 Secțiunea 1 

 Secțiunea 2 

 Secțiunea 3 

 Secțiunea 4 

 Jumătatea inferioară 
 Secțiunea 5 

 Secțiunea 6 

 Secțiunea 7 

 Secțiunea 8 

Alte informații 
Wild card-uri

 Clasament protejat 

Calificări'''

Lucky losers

Note

Referințe

Legături externe
 2023 Australian Open Women's Singles draw
 2023 Australian Open – Women's draws and results at the International Tennis Federation

Australian Open 2023
WTA Tour 2023